druktechniek (in algemene zin)
het bedrukken van textiel